Серачи има више значења:

 Серачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику